Slovo Schmeisser může být používáno v následujících významech:
 Přezdívka pro německý druhoválečný samopal MP40
 Německý zbrojní konstruktér Hugo Schmeisser